Хиршовиц () — еврейская фамилия.

Известные носители фамилии:

 Хиршовиц, Бэзил Айзек (1925—2013) — американский гастроэнтеролог.
 Хиршовиц, Ким (род. 1982) — финский хоккеист.

См. также 
 Герц
 Гершензон
 Гирш
 Гиршович
 Гиршфельд
 Хирш